Noord peut désigner :
 Le point cardinal Nord en néerlandais ;

Hydronyme 
 Le Noord est une rivière néerlandaise, qui fait partie du delta du Rhin.
 Noord-Willemskanaal, un canal néerlandais dans les provinces de Drenthe et de Groningue.

Toponyme 

 Noord, ville d'Aruba.
 Noord-Sleen, un village situé dans la commune néerlandaise de Coevorden, dans la province de Drenthe.
 Santpoort-Noord, une ville de la province de Hollande-Septentrionale aux Pays-Bas.
 Velsen-Noord, un village de la province de Hollande-Septentrionale aux Pays-Bas.

Divers 
 Noord-Holland, Hollande-Septentrionale en néerlandais

Voir aussi